Dive peut désigner :

Musique 
 Dive, groupe belge de musique industrielle
 Dive, groupe suédois
 Dive, album de Māya Sakamoto
 Dive, album du musicien Tycho, sorti en 2011
 Dive, chanson de Nirvana, sorti en 1989
 Dive, chanson du chanteur américain Usher
 Dive, chanson de BeForU
 Dive, chanson d'Ed Sheeran

Hydronymes 

 La Dive (rivière) ou Dive du Nord, une rivière française du nord des Deux-Sèvres
 La Dive du Sud, une rivière française du sud des Deux-Sèvres et de la Vienne
 La Dives (fleuve), graphiée Dive sur son cours supérieur, est un fleuve côtier de Normandie

Autres 
 Un dive, ou div, un esprit maléfique de la mythologie iranienne
 Dive!, un film documentaire américain réalisé en 2009 par Jeremy Seifert
 DIVE, un processus de résolution de problèmes en management de la qualité
 Julien Dive (1985-), homme politique français
 Dive!!, roman japonais adapté en manga, film et série animée

Voir aussi 
 
Homonymie de toponyme
Homonymie de titre